Nedon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nédon, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Grekland 

 Nédhon Potamós, vattendrag, Peloponnesos, Messenien, 

Robotskapade Greklandförgreningar